El término Privolni  puede referirse a:

Privolni (Daguestán), localidad de la república de Daguestán, en Rusia.
Privolni (Beloréchensk, Krasnodar), localidad del raión de Beloréchensk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Privolni (Briujovétskaya, Krasnodar), localidad del raión de Briujovétskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Privolni (Kavkázskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kavkázskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Privolni (Korenovsk, Krasnodar), localidad del raión de Korenovsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Privolni (Tijoretsk, Krasnodar), localidad del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Privolni (Labinsk, Krasnodar), localidad del raión de Labinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Privolni (Lípetsk), localidad del óblast de Lípetsk, en Rusia.
Privolni (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Privolni (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.
Privolni (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Privolni (Udmurtia), localidad del república de Udmurtia, en Rusia.